Paul Herman (1946-2022) – attore statunitense
 Paul T. Herman (1921-1972) – cestista statunitense